Fehlzeiten steht für:

 Fehlzeiten (Arbeit), Abwesenheit von Mitarbeitern vom Arbeitsplatz
 Schulabwesenheit, versäumte Schulstunden und -tage